Франц Гальдер (нім. Franz Halder; 30 червня 1884, Вюрцбург — 2 квітня 1972, Ашау-ім-Кімгау) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал-полковник.
 Вероніка Гальдер (нім. Veronika Halder; 14 жовтня 1980, м. Галл, Австрія) — австрійська саночниця, яка виступає в санному спорті на професійному рівні.